Le terme éruption peut désigner :

Nom commun 
 une éruption cutanée ou rash en médecine ;
 une éruption de tornades, la formation, au-dessus d'une région, de plusieurs tornades, concomitantes ou isolées en l'espace de 24 à 48 heures en relation avec un système météorologique synoptique ;
 une éruption solaire, un phénomène très énergétique se produisant à la surface du Soleil ;
 une éruption volcanique en géologie.

Nom propre 
 un morceau de guitare électrique du groupe américain Van Halen, Eruption.
 un groupe disco Eruption